El término Rasvet (en bielorruso y , amanecer) puede referirse a:

Astronáutica 

Rassvet (Estación Espacial Internacional), módulo de la Estación Espacial Internacional.

Rasvet (Dóbrush, Gomel), localidad del raión de Dóbrush de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Rasvet (Aktsyabarski, Gomel), localidad del raión de Aktsyabarski de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.

Rassvet (Moldavia), localidad del municipio de Bucovăț, en el distrito de Strășeni, en Moldavia.

Rasvet (Belebéi, Bashkortostán), localidad del raión de Belebéi de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Rasvet (Buzdiak, Bashkortostán), localidad del raión de Buzdiak de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Rasvet (Davlekánovo, Bashkortostán), localidad del raión de Davlekánovo de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Rasvet (Chechenia), localidad de la república de Chechenia, en Rusia.
Rasvet (Daguestán), localidad de la república de Daguestán, en Rusia.
Rasvet (Anapa, Krasnodar), localidad del raión de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia.
Rasvet (Starominskaya, Krasnodar), localidad del raión de Starominskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Rasvet (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Rasvet (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Rasvet (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Rasvet (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Rasvet (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Rasvet (Aksái, Rostov), localidad del raión de Aksái del óblast de Rostov, en Rusia.
Rasvet (Tselina, Rostov), localidad del raión de Tselina del óblast de Rostov, en Rusia.
Rasvet (Vesioli, Rostov), localidad del raión de Vesioli del óblast de Rostov, en Rusia.
Rasvet (Yegorlykskaya, Rostov), localidad del raión de Yegorlykskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Rasvet (Volga, Samara), localidad del raión del Volga del óblast de Samara, en Rusia.
Rasvet (Stávropol, Samara), localidad del raión de Stávropol del óblast de Rostov, en Rusia.
Rasvet (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Rasvet (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.